

Astronomia
 8569 Mameli – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Mameli, oggi Qaryat Omar al-Mukhtar – centro abitato libico

Persone

Cognome 
 Cristoforo Mameli (1795-1872) – politico italiano
 Eva Mameli Calvino (1886-1978) – botanica e naturalista italiana
 Giommaria Mameli (1675-1751) – politico italiano
 Giorgio Mameli (1798-1871) – militare e deputato del Regno di Sardegna
 Goffredo Mameli (1827-1849) – poeta, patriota e scrittore italiano
 Italo Giovanni Calvino Mameli, noto come Italo Calvino (1923-1985) – scrittore italiano
 Mario Mameli (1910-1936) – pilota militare italiano
 Nicola Mameli (1837-1901) – patriota e politico italiano

Nome proprio 
 Mameli Barbara (1908-2001) – disegnatore italiano
 Mameli Viani (1908-...) – calciatore e allenatore di calcio italiano

Altro 
 32ª Brigata corazzata "Mameli" – grande unità dell'Esercito italiano
 Batteria Mameli – opera difensiva costiera del golfo di Genova
 Goffredo Mameli – sommergibile della Regia Marina